Premier League 2007/08 probíhala od 11. srpna 2007 do 11. května 2008. Zúčastnilo se jí 20 týmů a anglický titul získal Manchester United.

Účastníci

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Klub Manchester City postoupil do Poháru UEFA skrze cenu Fair Play
 Klub Tottenham Hotspur si postup do Poháru UEFA zajistil vítězstvím v Ligovém poháru
 Klub Portsmouth FC si postup do Poháru UEFA zajistil vítězstvím v FA Cupu

Seznam Čechů hrajících v této sezóně v Premier League

Nejlepší střelci

Reference

Externí odkazy 
 

2007/08
Fotbal ve Spojeném království v roce 2007
Fotbal ve Spojeném království v roce 2008